Flash (флеш; ):
 Adobe Flash (ранее Macromedia Flash) — программный продукт, позволяющий разрабатывать интерактивные мультимедийные приложения.
 Flash — песня группы Queen из альбома Flash Gordon.
 Flash — псевдоним Ли Ён Хо, корейского профессионального игрока в StarCraft.

См. также 
 Flashlight
 Флеш
 Флешка (значения)